Казими́р Румеге́р (; 1828—1892) — французский ботаник (миколог, бриолог) и конхиолог.

Биография 
Казимир Румегер родился 15 августа 1828 года в Тулузе в семье политического деятеля, в 1850 году назначенного секретарём комиссии по проведению франко-испанской границы. В молодости решил заняться политической карьерой, однако впоследствии стал изучать естественные науки. В 1857 году Румегер получил золотую медаль Тулузской академии наук.

В 1879 года Румегер начал издавать серию гербарных образцов Fungi exsiccati praecipue gallici. В том же году он основал первый в мире микологический журнал, Revue mycologique, до 1891 года был его главным редактором.

29 февраля 1892 года Казимир Румегер скончался.

Основная часть гербарных образцов хранится в Национальном ботаническом саду Бельгии в Мейсе (BR) и Парижском музее естественной истории (PC).

Некоторые научные работы 
 Roumeguère, C. (1868). Cryptogamie illustrée. Famille de Lichens. 73 p., 21 pl.
 Roumeguère, C. (1870). Cryptogamie illustrée. Champignons. 164 p., 23 pl.
 Roumeguère, C. (1870). Bryologie du département d’Aude. 100 p., 1 pl.
 Roumeguère, C. (1876). Statistique botanique du Département de la Haute-Garonne. 101 p., 1 pl.
 Roumeguère, C. (1876). Correspondances scientifiques inédites. 164 p.
 Roumeguère, C. (1880). Flore mycologique du département de Tarn-et-Garonne. 278 p., 8 pl.

Роды грибов, названные в честь К. Румегера 
 
 
  [= ]

Примечания

Литература 
 
 

Ботаники Франции
Ботаники по алфавиту
Бриологи
Микологи Франции